Josef von Neupauer ist der Name folgender Personen:

* Josef von Neupauer (Jurist) (1756–1819), österreichischer Jurist
 Josef von Neupauer (Schriftsteller) (1810–1902), österreichischer Schriftsteller
 Josef von Neupauer (Politiker) (1806–1902), österreichischer Politiker